Trissa kan syfta på:

 Trissa – vardagligt för ishockeypuck
 Trissa, en komponent i ett block